Blood & Chocolate (album), een album van Elvis Costello uit 1986
 Blood & Chocolate (boek), een boek over weerwolven
 Blood & Chocolate (film), een film gebaseerd op bovenstaand boek